A4076 — автодорога в Пембрукшире, Уэльс, Великобритания. Длина — 14 км (9 миль). Соединяет Хаверфордуэст с Милфорд-Хейвеном на побережье.

Автомагистраль A4076 начинается на пересечении кольцевой развязки Салютейшн-скуэр () с дорогой A40 (англ.) около здания Пембрукширского окружного совета (англ.), затем выходит за пределы Хаверфордуэста на юго-востоке и продолжается на юг к бывшим нефтеперерабатывающим заводам, которые теперь переоборудованы в терминалы хранения и распределения нефти, в Милфорд-Хейвене.

Другие основные поселения вдоль дороги с севера на юг:

 Мерлинс-Бридж (англ. перекрёсток с дорогой A487)
 Джонстон (англ. перекресток с дорогой A477)
 Стейнтон англ., перекресток с A477)

Примечания

Ссылки 

Дороги Великобритании